Голт (округ, Міссурі)
Голт (округ, Небраска)